Баєріш-Айзенштайн () 
 Баєріш-Гмайн ()